Katsuragi se poate referi la:

 Municipiul Katsuragi, o localitate în Japonia, în prefectura Nara.
 Orașul Katsuragi, o localitate în Japonia, în prefectura Wakayama.